Telecom es la abreviatura habitual utilizada para referirse al ámbito de las telecomunicaciones, por lo que muchas empresas del ramo lo llevan en su nombre.

 En América:
 Telecom, compañía argentina de telecomunicaciones.
 Nortel (anteriormente Northern Telecom), un antiguo fabricante multinacional de equipos de telecomunicaciones y redes de datos canadiense.
 Telecom Colombia, operadora colombiana de telecomunicaciones disuelta en 2003.
 Telefónica Colombia (anteriormente Telefónica Telecom), operadora colombiana de telecomunicaciones más grande de ese país, sucesora de la anterior.
 Telecomm-Telégrafos, operadora estatal mexicana de telecomunicaciones.

 En África:
 Global Telecom Holding, empresa egipcia de telecomunicaciones, parte del Grupo Orascom.
 Maroc Telecom, operadora marroquí.

 En Asia:
 China Telecom, operador tradicional chino de telefonía.
 KT Corporation (abreviatura Korea Telecom), empresa surcoreana de telecomunicaciones.
 SK Telecom, compañía surcoreana especializada en la fabricación de teléfonos móviles.
 Telekom Malaysia, operadora malaya.
 Türk Telekom, operadora Turca.

 En Europa:
 A1 Telekom Austria Group, la mayor empresa de telecomunicaciones de Austria.
 Altice Portugal (anteriormente Portugal Telecom), empresa de telecomunicaciones y multimedia portuguesa.
 Bouygues Telecom, operador francés de telecomunicaciones.
 BT Group (anteriormente British Telecom), operadora británica de telecomunicaciones desde el nivel doméstico hasta el empresarial.
 Correos Telecom, operadora de telecomunicaciones para empresas de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos de España.
 Deutsche Telekom, operadora alemana.
 Hrvatski Telekom, el principal proveedor de servicios de telecomunicaciones en Croacia.
 Magyar Telekom, la mayor empresa de telecomunicaciones de Hungría.
 O2 República Checa (anteriormente Český Telecom), principal empresa checa de telecomunicaciones.
 Orange (anteriormente France Télécom), principal operador francés de telecomunicaciones.
 Slovak Telekom, el mayor operador de telecomunicaciones en Eslovaquia.
 Telecom Italia, operador multinacional de telefonía móvil que no solo opera en Europa sino que tiene franquicias en Turquía, Brasil, Bolivia y otros países del mundo.
 Telekom Srbija, operadora serbia de telefonía.

 En Oceanía:
 Telstra (anteriormente Telecom Australia), operadora australiana.

Excepcionalmente la palabra Telecom puede aparecer en otro tipo de expresiones, por ejemplo:

 El spc telecom 7025 es un teléfono inalámbrico DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: telecomunicaciones inalámbricas digitales mejoradas) de SPC Telecom.
 El Team Total Direct Énergie (anteriormente Bouygues Telecom), es un equipo ciclista profesional de Francia.